Peregrino puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Peregrino Proteo, filósofo griego.
 Peregrino, persona que viaja por devoción.
 El halcón peregrino.
 El tiburón peregrino.
 El peregrino, novela (página de desambiguación).
 Peregrino Laziosi, santo cristiano.
 Peregrino I, obispo de Oviedo.
 Peregrino de Auxerre, santo cristiano.
 Peregrina (página de desambiguación).